

Personnalités 
Charles Mayet (né en 1849), journaliste français.
 Lucien Mayet ( à Lyon (Rhône) -  à Lyon (Rhône). Paléontologue et préhistorien français.
Jean-François Mayet (né en 1940), homme politique français.
Jean Marie Félix Mayet (1751-1835), député de la sénéchaussée de Lyon.
Carl Mayet (1810–1868), champion d'échecs allemand.
Valéry Mayet (1839-1909), entomologiste français.
 Mayet, jeune fille égyptienne de la .

Localités 
 Mayet, commune française de la Sarthe. L'émetteur de télévision du Mans-Mayet est situé sur son territoire.
Le Mayet-d'École, commune française de l'Allier.
Le Mayet-de-Montagne, commune française de l'Allier.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France